SOX puede referirse a:

 Los White Sox o los Red Sox, equipos estadounidenses de béisbol.
 El experimento de física de neutrinos SOX (Short-distance neutrino Oscillations with boreXino), que utiliza un generador de (anti)neutrinos bajo el experimento Borexino.
 La ley de Sarbanes-Oxley (también abreviada SOx, SarbOx o SOA), una ley financiera norteamericana.
 SoX (Sound eXchange) software para trabajar con archivos de audio.